В этом списке собраны возможные кандидаты в экзопланеты земного типа, находящиеся не дальше чем 50 световых лет от Солнечной системы. Планеты отсортированы в порядке увеличения расстояния от Солнца до соответствующей родительской звезды.

Предполагается, что эти планеты имеют состав, сходный с таковым у планет земной группы. В пределах Солнечной системы к планетам земной группы относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс.

В настоящий момент для большинства планет из этого списка не установлено, действительно ли они относятся к земному типу. Источники в первом столбце подтверждают лишь возможность отнесения к этому типу.

На данный момент в список входит 11 экзопланет.

См. также 
 Планеты земной группы
 Список экзопланет в обитаемой зоне
 Список потенциально жизнепригодных экзопланет
 Список ближайших звёзд

Примечания

Ссылки 
 Список экзопланет-кандидатов в ближайшие земного типа